Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі через вагітність.

Олена Дементьєва виграла титул, перемігши у фіналі Олену Весніну з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= О Дементьєва
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=  
| RD1-seed02=  
| RD1-team02= Ю Чжань
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3 
| RD1-score02-3=  
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Н Льягостера Вівес
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Еракович
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= В Раззано
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=

Нижня половина

Посилання 
Draw

2009
ASB Classic, одиночний розряд